Балага́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Балаганск.

География 
Площадь района — 6347,22 кв. км.

Балаганский район граничит с Усть-Удинским, Братским, Куйтунским, Зиминским и Нукутским районами области.

 Ресурсы 
 Минерально-сырьевые: разведано Балаганское месторождение суглинков, балансовые запасы — 251 млн т.
 Лесные ресурсы: запас древесины составляет 91 млн м³, из них ценных хвойных пород — 69,6 %.

История 
В 1962 году во время заполнения Братского водохранилища Балаганский район был упразднён, а его территория передана в Усть-Удинский район. Воссоздан в 1989 году. Основу экономики района составляют промышленность и сельское хозяйство.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (посёлок городского типа Балаганск) проживают   % населения района.

Отмечается как естественная убыль, так и миграционный отток населения.

Муниципально-территориальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в Балаганском районе было образовано 7 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

С 1 января 2006 до 1 января 2020 года Балаганское муниципальное образование имело статус городского поселения.

Населённые пункты 
В Балаганском районе 13 населённых пунктов.

В декабре 2019 года пгт Балаганск был переведён в категорию сельского населённого пункта как посёлок.

Упразднённые населённые пункты: село Горный Куй

Социальная сфера 
 Образование: 12 школ, из них 8 — средних общеобразовательных, 4 — начальные, Профессиональное училище в рабочем посёлке Балаганск.
 Здравоохранение: центральная районная больница и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.
 Учреждения культуры: 25 учреждений культуры. Краеведческий музей расположен в рабочий посёлок. Балаганске.
 Спорт: в каждом населённом пункте района введены ставки руководителей спортивных секций.

Достопримечательности 
На территории района расположена Балаганская пещера. Длина всех проходов пещеры, доступных для исследователя, составляет почти километр. Высота отдельных залов колеблется от 8 до 15 метров. Находится в 10 км к юго-западу от старого Балаганска и в 3 км от левого берега реки Ангары. Была обитаема в железный век. В 1950-е годы была частично затоплена.

Примечания

Ссылки 
 Балаганский район
 Балаганский информационный портал
 Администрация района

Балаганский район